Кумуля́ция ( — скопление, от  — накапливаю):
 Кумуляция (литературоведение) — способ построения композиций хроникальных и многолинейных повествовательных и драматических сюжетов.
 Кумуляция (медицина) — накопление биологически активного вещества (материальная кумуляция) или вызываемых им эффектов (функциональная кумуляция) при повторных воздействиях лекарственных веществ и ядов.
 Кумуляция (право) — совокупность рисков, при которой большое количество застрахованных объектов или несколько объектов со значительными страховыми суммами могут быть затронуты одним и тем же страховым случаем, в результате чего возникает очень крупный убыток (наводнение, ураган, землетрясение).
 Кумуляция (физика) — то же, что кумулятивный эффект: концентрация взрывной энергии в определенном направлении, достигается особенностями конструкции снаряда либо формой заряда взрывчатого вещества.